Витаутас Черняускас (; ) — литовский футболист, вратарь латвийского клуба «Паневежис». Выступал в сборной Литвы.

Клубная карьера 
На профессиональном уровне начал выступать в 2008 году в составе клуба «Экранас», с которым трижды выиграл чемпионат Литвы и стал обладателем Кубка. Зимой 2011 года подписал контракт с румынским клубом «Васлуй», однако сразу сел в запас и до конца сезона отыграл лишь 4 матча.

В 2014 году переезжает в польскую «Корону», но долго там не задерживается, и через год возвращается в румынский «Динамо» (Бухарест).

В 2016 году Черняускас подписал контракт с кипрским клубом «Эрмис», но покинул команду в декабре из-за разногласий с директором клуба. Доигрывать сезон уезжает обратно в «Динамо» (Бухарест), где играет роль второго голкипера.

30 июня 2017 года подписывает двухлетний контракт с болгарским «ЦСКА».

В 2021 годе свободный агентом перешел в латвийский «РФШ».

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Литвы 3 сентября 2014 года в товарищеском матче со сборной Украины, в котором отыграл «в сухую» все 90 минут.

Достижения 
 «Экранас»
 Чемпион Литвы (3): 2008, 2009, 2010
 Обладатель Кубка Литвы: 2010

 «Динамо» (Бухарест)
 Обладатель Кубка Румынской лиги: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Interviu exclusiv RD1948 cu Vytautas Cerniauskas

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Экранас»
Игроки ФК «Васлуй»
Игроки ФК «Корона»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК РФШ